Markaryd (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Markaryd (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.